Le Siège de Pavie peut désigner le :
 Siège de Pavie (569–572), par les Lombards
 Siège de Pavie (773–774), par Charlemagne
 Siège de Pavie (1524-1525) par François  au cours de la sixième guerre d'Italie
 Siège de Pavie (1655)
 Siège de Pavie (1745) durant la guerre de Succession d'Autriche

Voir aussi :
 

Homonymie de sièges